Балаба́нов — болгарське та російське прізвище. Відомі носії:

Носії 
 Александор Балабанов — болгарський літературознавець, перекладач, критик.
 Балабанов Анатолій Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Бончо Балабанов — болгарський військовий діяч.
 Балабанов Валерій Миколайович — російський художник.
 Балабанов Василь Васильович — російський державний діяч, губернатор Туркменістану.
 Балабанов Володимир Іванович — український спортсмен-борець.
 Балабанов Генадій Васильович — український вчений в галузі регіонознавства й економікогеографії.
 Дімітор Балабанов — болгарський футболіст.
 Івайло Балабанов — болгарський поет.
 Йосип (Балабанов) — російський релігійний діяч, єпископ РПЦ.
 Балабанов Костянтин:
 Балабанов Костянтин Олексійович — український футболіст.
 Балабанов Костянтин Васильович — український вчений в галузі політології.
 Марко Балабанов — болгарський політичний діяч, міністр закордонних справ Болгарії.
 Балабанов Михайло (Самуїл) Соломонович — український журналіст, історик, політичний діяч.
 Нікола Балабанов — болгарський актор.
 Балабанов Олександр Петрович — російський артист.
 Балабанов Олексій Октябринович — російський кінорежисер, сценарист та актор.
 Балабанов Юрій Борисович — флорбольний тренер.

Балабанова 
 Балабанова Анжеліка Ісаківна — єврейська діячка російського та італійського комуністичних рухів.
 Балабанова Ганна Сергіївна — українська веслувальниця.
 Балабанова (Сажина) Олена Дмитрівна — російська телеведуча, блогерка та акторка, відома під сценічним псевдонімом Helen No.

Див. також 
 Балабанов (хутір) — хутір у Ростовській області, Російської Федерації

Болгарські прізвища
Російські прізвища